Tecklenburg (stad), een stadje in Noordrijn-Westfalen
 graafschap Tecklenburg, een voormalig graafschap rond dit stadje
 Burg Tecklenburg, een voormalig kasteel (thans ruïne) in Tecklenburg